Сме́ртин — русская фамилия.

Известные носители 
 Смертин, Алексей Геннадьевич (род. 1975) — российский футболист, марафонец, функционер.
 Смертин, Борис Леонидович (род. 1947) — российский скульптор.
 Смертин, Евгений Геннадьевич (род. 1969) — российский футболист, тренер.
 Смертин, Павел Александрович (род. 1969) — русский фотограф.
 Смертин, Юрий Григорьевич (род. 1947) — российский востоковед, историк, африканист, кореевед и китаист.

Сме́ртина 
 Смертина, Татьяна Ивановна (род. 1948) — российская поэтесса.